Llac Baikal, cos d'aigua a la regió de la Sibèria oriental (Rússia)
 Baikal (Primórie), poble al territori de Primórie, a l'Extrem Orient de Rússia
 Baikal-Amur, línia de ferrocarril de Rússia
 Serralada o muntanyes Baikal, cadena muntanyosa a la riba nord-oest del llac Baikal al sud de Sibèria, Rússia
 Russ-Baikal, equip ciclista rus de ciclisme en ruta que va competir de 1992 a 1993